Athlon — це назва сімейства процесорів, розроблених AMD, орієнтованих переважно на ринок настільних комп’ютерів. З 2001 року звичайний "Athlon" почав зникати, замінюючи Athlon XP і з часом Athlon 64, Athlon X2, Athlon II. Пізніше цю назву почали використовувати для деяких APU.

Athlon (Model 1, K7 "Argon", 250 нм) 
 Кеш L2 завжди працює з 50% від швидкості процесора.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений 3DNow!

Athlon (Model 2, K75 «Pluto/Orion», 180 нм) 
 Кеш L2 працює з 50 % (до 700 МГц), 40 % (до 850 МГц) або 33 % (до 1000 МГц) від швидкості процесора.
 900—1000 МГц процесори Orion.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений 3DNow!

Athlon (Model 4, «Thunderbird», 180 нм) 
 Кеш L2 завжди працює на повній швидкості процесора
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений 3DNow!

Див. також 
 AMD Athlon
 AMD K7
 Порівняння процесорів AMD
 Список мікропроцесорів AMD

Джерела 

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів